Барр — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Барр, Альфред (1902—1981) — американский историк искусства.
 Барр, Даррен (род. 1985) — шотландский футболист, защитник футбольного клуба «Дамбартон».
 Барр, Дженевив (род. 1985) — английская глухая актриса.
 Барр, Джиллиан — шотландская кёрлингистка.
 Барр, Джозеф Уокер (1918—1996) — американский политик, предприниматель, 59-й министр финансов США.
 Барр, Джордж (1859—1939) — американский художник.
 Барр, Джоэл (1916—1998) — американский и советский радиотехник, агент советской разведки.
 Барр, Джулия (род. 1949) — американская актриса мыльных опер.
 Барр, Ивонна (1932—2016) — английский вирусолог.
 Барр, Жан-Огюст (1811—1896) — французский скульптор.
 Барр, Клайв (1957—2013) — британский музыкант.
 Барр, Керри (в замужестве Керри Кларк) (род. 1986) — шотландская кёрлингистка.
 Барр, Колин — шотландский кёрлингист.
 Барр, Жан-Марк (род. 1960) — французский актёр и кинорежиссёр.
 
 Барр, Маргарет Элизабет (1923—2008) — канадский миколог.
 Барр, Мартин Ланселот (род. 1946) — британский рок-музыкант.
 Барр, Мэтт (род. 1984) — американский актёр.
 Барр, Питер (1826—1909) — английский ботаник и садовод.
 Барр, Раймон (1924—2007) — премьер-министр Франции в 1976—1981 годах
 Барр, Розанна (род. 1952) — американская актриса, комедиантка, сценарист, персона телевидения, продюсер, режиссёр.
 Барр, Тара Линн (род. 1993) — американская актриса.
 Барр, Уильям (род. 1950) — американский политический деятель, член Республиканской партии.
 Барр, Эл (род. 1968) — ведущий вокалист панк-группы Dropkick Murphys.

Топоним 
 Барр — город во Франции.

См. также